Мира Ефимовна Михелевич (псевдоним — Мария Михелевич; 30 сентября 1919, Харьков, Украина — 2006) — российская переводчица.

Окончила МГУ им. М.В.Ломоносова (1947). Член Союза писателей СССР (1978) и Союза писателей Москвы. Переводчик болгарской литературы. Кавалер ордена «Мадарский всадник» I степени (1998, Болгария).

Сочинения

Переводы 
 Гуляшки А. Золотое руно. М., 1960. В соавторстве с Б. Ростовым.
 Гуляшки А. Ведрово. М., 1962. В соавторстве с Б. Ростовым.
 Хейс Р., Хенгри О. Раз картошка, два картошка. М., 1966.
 Мутавчиева В. Дело султана Джена. М., 1973.
 Караславов Г. Дни тревог и надежд. М., 1976.
 Легенда о Сибине, князе преславском. М., 1977.
 Антихрист. М., 1977.

Примечания

Ссылки 
 О творчестве переводчицы Миры Михелевич

Переводчики России
Переводчики СССР
Выпускники МГУ